99 peut désigner :
 99, une année du calendrier julien ;
 99, un nombre ;
 la position 99, une position sexuelle ;
 99, une chanson du groupe de rock Toto ;
 99, un album du groupe sud-coréen Epik High ;
 99 %, un album de Ska-P (2013) ;
 Beechcraft 99, un avion.

Homonymie de nombre